Чарлз Ричард Ван Хайз (; 29 мая 1857 — 19 ноября 1918) — американский геолог. Прогрессист.

Изучал геологию и машиностроение. Он был одним из самых уважаемых геологов своего времени и преподавал в Висконсинском университете, президентом которого состоял с 1903 по 1918 год. В 1907 году был президентом Геологического общества Америки; также работал на правительство с 1909 по 1918 год — в качестве консультанта в Геологической службе США. В 1916 году Ван Хайз также стал президентом Американской ассоциации по развитию науки. В 1902 году был избран членом Национальной академии наук, в 1905 году — членом Шведской королевской академии наук, в 1909 году — членом Американского философского общества, а в 1911 году — членом Американской академии искусств и наук.

В книге «Концентрация и контроль» утверждал, что производственное объединение наряду с большим злом несёт большие выгоды, поэтому необходимы борьба со злоупотреблениями и отслеживание того, чтобы народ пользовался благами от увеличения, эффективности и кооперации предприятий.

Сочинения 
 Concentration and Control (1912; new edition, 1915)

Примечания

Литература 
 
 

Геологи США
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Инженерного колледжа Висконсинского университета в Мадисоне
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Национальной академии наук США
Президенты Геологического общества Америки
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки